— Император Японии, 5-й из 6 северных претендентов, синтоистское божество. Правил с 9 апреля 1371 по 25 мая 1382.

Настоящее имя — Охито (緒仁). Второй сын Императора Го-Когона.

В 1371 году он получил титул принца крови. Сразу же после этого он стал императором после отречения своего отца, императора Го-Когона.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:

 Южный Двор
 Кэнтоку (1370—1372)
 Бунтю (1372—1375)
 Тэндзю (1375—1381)
 Кова (1381—1384)

 Северный Двор
 Оан (1368—1375)
 Эйва (1375—1379)
 Коряку (1379—1381)
 Эйтоку (1381—1384)

 Родословная Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно'' ().

Примечания

Литература

Ссылки